Schertle ist der Familienname folgender Personen:

 Valentin Schertle (1809–1885), deutscher Maler, Lithograf und Zeichner
 Willi Schertle (1920–1979), deutscher Radrennfahrer und nationaler Meister im Radsport